Тра́ндуил (корректная передача — Тра́ндуиль; ) — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина могущественный король Лесных эльфов Лихолесья, также известного как Мирквуд. Впервые упоминается (без имени, просто как «король эльфов») в тексте повести «Хоббит, или Туда и обратно». Происходит из народа синдар.

Считается, что король Трандуил мог быть родственником (возможно, внучатым племянником) короля синдар Дориата Тингола (внуком его младшего брата Эльмо).

Биография 
Сын Орофера, отец Леголаса. Когда его отец Орофер отправился с войском на помощь Элендилу в битве на Дагорладе во время Войны Последнего Союза, Трандуил согласился пойти с отцом. В этой битве Орофер погиб, а Трандуил стал лесным королём.

Точная дата рождения нигде не упоминается. Согласно тексту в «Неоконченных сказаниях», и Орофер, и Трандуил — одни из высокородных эльфов из Дориата благородных кровей, которые после его разрушения сыновьями Феанора и гномами Ногрода в начале Второй эпохи отправились на восток, и, перебравшись через Мглистые горы, основали там королевства лесных эльфов. Согласно тексту «Хоббита», он обладал волосами золотого цвета.

Характер 
У Трандуила была отличительная черта, упомянутая в книге «Хоббит, или Туда и обратно» в переводе Н. Рахмановой: «У могущественного короля лесных эльфов и в самом деле была слабость — он был скуповат. Сокровищница его ломилась от золота, серебра и алмазов, но он хотел ещё и ещё, чтобы сравняться в богатстве с прежними властелинами эльфов».

Трандуил в событиях «Хоббита» 
После улучшения отношений с гномами он воспользовался их помощью при строительстве своего подземного дворца. Помимо прочего, этот дворец также служил крепостью, сокровищницей и тюрьмой. Правда, Трандуил имел слабость к серебру и самоцветам, однако сокровищ у него было меньше, чем у эльфийских королей древности, и из-за этого он часто был с гномами в натянутых отношениях (чему, по всей вероятности, немало способствовала древняя вражда из-за разграбления Дориата гномами Ногрода), и по этой причине Трандуил весьма сурово обошёлся с Торином и его компанией.

Во дни Трандуила между эльфами Лихолесья и людьми Эсгарота были установлены развитые торговые отношения: эльфы покупали у людей продовольствие, особенно качественное вино из Дорвиниона, взамен сбывая Озёрному городу строевой лес, сплавляя его вниз по реке.

После уничтожения дракона Смауга Трандуил двинулся с эльфийским войском к Эребору, однако, узнав о бедственном положении жителей Эсгарота, помог им провиантом и отправил мастеров для помощи в постройке новых домов, взамен разрушенных Смаугом. Сам же он с армией выступил вместе с ополчением Эсгарота к Одинокой горе и осадил её вместе с Бардом-лучником, удерживая блокаду горы вплоть до подхода гномьего короля Железных Холмов Даина Железностопа.

После внезапного появления орков Мглистых гор Трандуил возглавил эльфийское воинство в Битве пяти воинств и сражался на одной стороне вместе с гномами и людьми. За это после победы Бард из своей доли сокровищ (одна четырнадцатая часть от клада Смауга) вознаградил его за участие и помощь. В подарок от Бильбо Трандуил получил серебряное ожерелье с жемчугом (подарок Даина), также известное как Ожерелье Гириона, как «плату» за всё съеденное и выпитое во дворце Трандуила, когда Бильбо вынужден был ходить невидимкой до того, как сумел устроить побег из дворца с гномами, Трандуил же нарёк его Другом эльфов.

Имя Трандуил в «Хоббите» не упоминается. При написании книги автор старался обходиться без эльфийских слов, поэтому использовал выражение «Король лесных эльфов»

Трандуил во «Властелине Колец» 

По просьбе Арагорна Трандуил держал под стражей Голлума до тех пор, пока тот не сбежал во время внезапного вторжения орков. Трандуил отправил своего сына Леголаса к Элронду, чтобы сообщить об этом. Во дни Войны Кольца его королевство подверглось атаке воинства Дол Гулдура, однако в Битве под деревьями () эльфы Лихолесья выстояли и отбросили войска Саурона. Преследуя врага, Трандуил присоединился к армии Лориэна во главе с Келеборном и Галадриэлью и принял участие в штурме Дол Гулдура и уничтожении этого оплота Врага в Южном Лихолесье.

После падения Саурона земли под властью Трандуила стали называться Лесом Зелёных Листьев (синд. Eryn Lasgalen). Южной частью Леса стал управлять Келеборн, она получила название Восточного Лориэна; центральная же часть леса отошла беорнингам.

Этимология имени 
Имя Трандуил (Thranduil) синдарское, состоящее из двух частей: th(a)ran — «бурная» и duil — «весна».

Согласно Приложению Е к Властелину Колец, «л» подвергается некоторому смягчению на конце слова после «и», а потому верный вариант записи имени — Трандуиль.

Концепция и создание 
Профессор Оксфордского университета Томас Шиппи проводит параллели между охотой эльфийского короля в «Хоббите» и охотой короля волшебной страны в средневековой поэме «Сэр Орфео». Трандуила он называет «образом яростного, гордого, импульсивного, высокородного эльфийского короля, который поначалу заключил Торина и гномов в темницу, но в конце концов отпустил с миром, даже Бильбо». Также существует мнение о связи Трандуила и Келеборна с персонажем Кюлеборн () из повести Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина».

Трандуил в фильмах 
В фильме режиссёра Питера Джексона «Хоббит: Нежданное путешествие» Трандуила сыграл американский актёр Ли Пейс. Он появился и в двух других фильмах трилогии «Хоббит». В первом фильме трилогии он сыграл немую роль. Трандуил появляется в двух эпизодах:
 Вместе со своими эльфами-подданными подходит к Трору, королю Под Горой.
 Присутствует при разорении Эребора драконом Смаугом, но, не будучи уверен в том, что сумеет справиться со змеем и не желая подвергать свой народ риску, уходит со своей эльфийской армией в Лихолесье, не помогая гномам. В этом эпизоде он показан верхом на большерогом олене.

Во втором и третьем фильмах также появляется его сын Леголас, сыгранный Орландо Блумом. В серии «Хоббит: Пустошь Смауга» Трандуил предлагает Торину помощь, в обмен на самоцветы из пещер Одинокой Горы. Торин отказывает ему в достаточно грубой форме, напоминая, как эльфы сначала увели свои войска после Падения Эребора, а после отказали в приюте. Трандуил говорит, что предупреждал деда Торина, Трора, об опасности со стороны драконов, ведь сам когда-то воевал с «Великими Змеями севера». В качестве подтверждения у короля эльфов на короткое время появляются шрамы на лице, которые были у него раньше.

В заключительном фильме трилогии «Хоббит», Хоббит: Битва пяти воинств Трандуил возглавляет эльфийское воинство в Битве Пяти Армий на стороне людей и гномов.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 

Короли Средиземья
Персонажи легендариума Толкина
Персонажи повести «Хоббит»
Эльфы Средиземья
Персонажи романа «Властелин колец»